Las ratas, novel·la de l'escriptor argentí José Bianco, publicada el 1943.
 Las ratas, novel·la de l'escriptor espanyol Miguel Delibes, publicada el 1962.
 Las ratas, pel·lícula argentina de 1963, basada en la novel·la homònima de José Bianco i dirigida per Luis Saslavsky.
 Las ratas, pel·lícula d'Espanya dirigida per Antonio Giménez Rico en 1998.